Gramps (ранее — акроним от ) — компьютерная программа для создания и управления генеалогическими базами данных.

История 
Первоначально программа была доступна только для Unix-подобных операционных систем, но с версии 2.2.1 (от 30 октября 2006 года) стала доступна также и для Windows, а с версии 3.2.4 (от 16 октября 2010 года) — для Mac OS X.

Описание 
Gramps позволяет создавать и отслеживать жизненный путь фамильного древа, поскольку предоставляет все общие возможности других генеалогических программ, а также возможность ввода фактов или информации непосредственно в Gramps. Программа позволяет изменять и манипулировать любыми данными событий во всей базе данных (в любом порядке или последовательности) так, чтобы помочь пользователю в исследовании и анализе.

Интерфейс 
Главное окно программы содержит несколько вкладок, переключаясь между которыми отображаются соответствующие набор инструментов и содержание окна.

Форматы данных 
Gramps работает со следующими форматами для хранения баз данных:
 GEDCOM
 GeneWeb
 Gramps XML
 Web Family Tree
 vCalendar
 vCard
 CSV

Зависимости 
Для использования в Linux необходимо наличие пакетов: Python, PyGTK, librsvg, xdg-utils. Рекомендуется использовать Graphviz для возможности визуализации графов.

Для работы в Windows требуются компоненты: Python, GTK+, PyGTK, PyGObject, PyCairo. Также для Windows существует портативная версия Gramps, не требующая установки дополнительных программ.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Проект Gramps  на SourceForge.net
 Русский раздел  на официальном вики-сайте Gramps

См. также 

 Генеалогическое древо

Генеалогическое программное обеспечение
Свободное программное обеспечение, написанное на Python
СУБД